San Gregorio Magno est une église de Rome.
San Gregorio Magno est une commune de Campanie en Italie.